Leptosomatum är ett släkte av rundmaskar. Leptosomatum ingår i familjen Leptosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Leptosomatum